Хельпфау-Уттендорф () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Браунау-ам-Инн.  . Официальный код  —  40 413.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Йохан Лаймер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 9 мест.
 АПС занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Верхней Австрии